

Toponyme

Ostheim, un quartier de Cologne ;
 Ostheim, un quartier de Nidderau ;
 Ostheim vor der Rhön, ville de Bavière, en Basse-Franconie.

Ostheim, commune française du Haut-Rhin.

Patronyme 

 Hans Karl von Stein zu Nord- und Ostheim (1867-1942), homme politique allemand

Voir aussi 
 Ostheimer, entreprise allemande de fabrication de jouets.
 Großostheim, marché allemand de Bavière, situé dans l'arrondissement d'Aschaffenbourg et le district de Basse-Franconie.